UOL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Buol (Indonesia)
 UOL – ex Universo Online, maggiore internet service provider brasiliano